Rădeni ist der Name mehrerer Orte

  in Rumänien:
 Rădeni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Rădeni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Rădeni (Roșcani), Dorf im Kreis Iași
 Rădeni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Rădeni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Rădeni (Călărași), Gemeinde im Rajon Călărași
 Rădeni (Strășeni), Gemeinde im Rajon Strășeni